Ouori peut désigner :
Ouori, une commune du département de Kombori au Burkina Faso.
Ouori, une commune du département de Lankoué au Burkina Faso.

Homonymie de localités